Las lenguas tucanas orientales son una rama propuesta de las lenguas tucanas, habladas en el noroeste de la Amazonia, en la frontera entre Brasil y Colombia.

Clasificación 
Las lenguas tucanas orientales constituyen el grupo más numeroso tanto por el número de lenguas como demográficamente, dentro de la familia tucana. Las clasificaciones de internas de ASJP y Ethnologue difieren aunque ambas coinciden en grupos de último nivel. La clasificación de Ethnologue usa tres subgrupos:
 Tucano nororiental (N)
 Tucano centroriental (C)
 Tucano suroriental (S)
Mientras que Programa Automatizado de Juicio de Similitud (ASJP) basado en similitudes léxicas propone el siguiente árbol cladístico:

La posición divergente del barasana se debe a su pertenencia al área lingüística del alto Vaupés. Como puede verse la comparación léxica no refleja los grupos nororiental, centroriental (C) y suroriental (S). Los grupos reconocidos universalmente tanto por Ethnologue como por ASJP son:
 Bara-Waimaya
 Tuyuca-Yurutí
 Piratapuyo-Tatuyo
 Desano-Siriano

Fonología

Vocales 
Las lenguas tucano oriental presentan un sistema de seis vocales:

*La vocal cerrada central /ɨ/ no existe en Tanimuca

Las vocales pueden tener realización oral o nasal a nivel fonémico.

Consonantes 
El inventario consonántico de la mayoría de las lenguas tucano oriental presenta los siguientes fonemas:

Las consonantes entre paréntesis sólo aparecen como fonemas en algunas variedades

Procesos fonológicos 
Estos son algunos procesos fonológicos comunes:

 Las oclusivas aspiradas aparecen como alófonos de las oclusivas no aspiradas en varias lenguas.
 Las presencia de vocales nasales a nivel de morfema nasaliza las consonantes oclusivas.
 La oclusiva glotal /ʔ/ suele aparecer entre vocales idénticas o de manera inestable. Sólo es fonológica en Wanano y Tanimuca.
 La fricativa alveolar sorda /s/ corresponde a la fricativa glotal sorda /h/ o a la africada posalveolar sorda /tʃ/ en las lenguas en las que aparece.
 La africada posalveolar sorda /tʃ/ suele ser un alófono de la oclusiva velar sorda /k/ en posición intervocálica. Sólo es fonológica en Cubeo y Wanano.
 La oclusiva labial sorda /p/ aparece en variación libre con la fricativa labial sorda /ɸ/ en Bará, Tuyuca y Tanimuca. Corresponde a /h/ en otras variedades y es posible que /ɸ/ sea un estadio intermedio de la transición entre /p/ y /h/.
 La oclusiva velar sonora /g/ aparece en Desano, Siriano, Macuna y Barasano. En Cubeo y Tanimuca no existe y en las demás lenguas aparece en posición intervocálica como alófono de la oclusiva velar sorda /k/.
 La vibrante alveolar /r/ sólo aparece en posición inicial de palabra en algunas variedades,

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas tucanas orientales son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3|Bara-Tuyuca
! rowspan=2|Tucano
! rowspan=2|Piratapuyo(waihana)
! rowspan=2|Desano
! colspan=2|Tatuyo-Carapana
! rowspan=2|Barasana
! rowspan=2|PROTO-TUC. Or.
|-
! Waimaha !! Tuyuca !! Yurutí
! Tatuyo !! Carapana
|-
| '1' || hi'ka-(ɡa) || sihkaɡá || ĩ̀i̥'kʰã́- || niʔkã́- || ʉ̃̀ʰkã́ || uhu || híká- || hĩkã- || kóho.wɑ̃mẽ́ || *(d)ĩʔkã-
|-
| '2' || pʉa-(ɡa) || pùaɡá || pɨ'á- || pʉá- || pʉ́à ||  pẽ- || pɨ́ɡà- || pʉ̃ɡa- || sĩ́ŋ.ɨ̃ || *pɨa-
|-
| '3' || itīá-(ɡa) || ihtīáɡa || īi̥tʰī'á- || iʔtiá- || ìʰtíà ||  ũɾ̃ẽ- || ítíà- || itia- || hɨ́ɑ || *iʔtia-
|-
| '4' || ba'pári-(ka) || bahpáɾipa || ᵐbāḁˈpʰúbīi̥sāɾi- || baʔpáriti- || pʰìtítíá ||  ahpikũɾ̃ã || bàpàrì- || bapa-ri-kãnakã- || bɑbɑ́ɾi || *baʔpati-
|-
| '5' || hi'kábõkõro || sihkábõhêyêpa || ĩ̀i̥ˈkʰã́ȭo̥pʰɨ̀ɨ̥kʰɨ̀ɲ- || niʔkã́mokʉ- || ʉ̃̀ʰkã́mṍpẽ́  ||  yuhuru mõhõtõ ||  ̃híká- ̃wàbó- || hĩkã-wãmo-kãrõ || kóhó.mõ.kṍ.ɾõ || *(d)ĩʔkã ãbõkõto
|-
| '10' || pʉabõkõro || pùabòhêyêpa || pɨ̃̄ˈã́ṍo̥pʰɨ̄ɨ̥kʰɨɲ- || pʉámokʉ- || pʉ́àmõ̀pẽ̀ ||  pẽmõhõtõ || pɨ́ɡà- ̃wabó.̃kóò || pʉ̃ɡa-wãmo-kãrõ  || hɨ́ɑ ɑ̃́mõ.kṍ.ɾõ || *pɨa ãbõkõtõ
|}

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
Tucanoan (WALS)

Lenguas tucanas